Субтропи́ческий океани́ческий кли́мат — разновидность субтропического климата, характерная для океанов субтропических широт.

Характеристика 
В субтропических широтах океанов летом преобладает режим антициклонов с малооблачной и сухой погодой со слабыми ветрами, а зимой — циклоническая деятельность с дождями и сильными ветрами, часто со штормами. Годовые амплитуды температуры здесь меньше, чем в континентальном типе, в среднем около 10˚.

В восточных частях океанов лето сравнительно прохладное, так как сюда часто проникают воздушные течения из более высоких широт (по восточной периферии антициклонов) и здесь проходят холодные океанические течения. В западных частях океанов лето более тёплое. Зимой, наоборот, в западной части океанов попадают холодные массы воздуха с материков (Азии, Северной Америки) и температуры здесь ниже, чем на востоке.

В центральных частях океанов северного полушария средние температуры летних месяцев в субтропиках +15˚ — +25˚, зимних месяцев +5˚ — +15˚. В южном полушарии зимние температуры выше, а летние ниже и, стало быть, годовые амплитуды ещё меньше.

Ссылки и источники 
 Метеорология и климатология. Ленинград, 1968 г. Автор — Хромов С. П.
 Атлас мира. ГНПП Картография, 2005 г.

Типы климата